Мужская сборная Словакии по гандболу — национальная команда, представляющая Словакию на международных соревнованиях по гандболу. Управляется Федерацией гандбола Словакии.

История 
Мужская сборная Словакии по гандболу образовалась в результате распада Чехословакии в 1993 году. На Олимпиадах сборная Словакии не участвовала.

Основные достижения — попадания на чемпионаты мира и Европы — сборная добилась при тренере Золтане Хейстере. На чемпионатах мира сборная Словакии выступали 2 раза (2009 — 10 место и 2011 — 17 место). На чемпионатах Европы сборная Словакии выступала 3 раза (2006, 2008 и 2012 — 12 место на каждом турнире).

Статистика выступлений

Чемпионаты мира 

 *В список ничейных результатов включаются и матчи, исход которых решился в серии пенальти.

Чемпионаты Европы

Тренеры

Состав

Ссылки 
 
 

Словакия
Гандбол